Долен — топоним в Болгарии:
 Долен (Благоевградская область)
 Долен (Смолянская область)

Долен (полаб.) — река Толлензе в Германии.